Cet article présente la liste des villes de Slovaquie en slovaque (le cas échéant avec un ancien nom slovaque entre parenthèses) suivi de l'ancien nom allemand puis du nom hongrois et enfin du nombre d'habitants (2001).

Les noms allemands ne sont plus utilisés officiellement en Slovaquie depuis plus de 90 ans. Les noms hongrois sont utilisés officiellement à côté des noms slovaques dans les zones où la population magyarophone dépasse 20 % de la population totale.

Voir aussi 

Condition d'élévation au rang de ville en Slovaquie

Liens externes 

 Carte des villes de Slovaquie
 Statistiques de population

Slovaquie
Villes